Éric Paulhus est un acteur québécois né le  à Laval (Canada).
Roland Paulhus (1902- ?) est un ancien joueur de hockey sur glace des Canadiens de Montréal.

Homonymie de patronyme